Porta kan syfta på:
 Porta, Pyrénées-Orientales – en kommun i regionen Occitanien, Frankrike
Porta –  en portabel inspelningsstudio, se Portastudio
Portering (datorteknik) – att konvertera från ett format till ett annat